Карау́л-Оба́ (, ) — гора в Крыму со сложной геоморфологической характеристикой. Обнаженная коническая вершина, отмеченная репером, находится в северной части, на юг от неё, через глубокую длинную седловину — платообразный массив со скальными стенами, гребнями, отломки; вблизи самого моря высятся зубцы утёсов.

Расположена на территории ботанического заказника «Новый Свет», между посёлком Новый Свет и селом Весёлое в Крыму.

Гора является древним коралловым рифом высотой 341 м, сложенным крепким известняком органического происхождения.

Южный отрог горы является мысом Чикен. На плато западного склона горного массива Караул-Оба расположены остатки боспорской крепости.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Горные вершины Крымских гор
География городского округа Судак
Комплексные памятники природы Крыма